Rotz steht für:
 umgangssprachlich das Nasensekret
 Phlegma (Schleim, Weißschleim; auch Hirnrotz) in der Humoralpathologie
 Roč (deutsch veraltet: Rotz), eine kleine Stadt im Nordosten der kroatischen Halbinsel Istrien
 Rotz?, ehemalige Pop-Punk-Band aus Solothurn, Schweiz
 Rotz (Krankheit), eine bakterielle, bei und von Unpaarhufern ausgehende Infektionskrankheit
 Rotzo (in der zimbrischen Sprache: Rotz), eine Gemeinde in der Provinz Vicenza in Venetien

Rotz ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph von Rotz (* 1966), Schweizer Politiker (SVP)
 Jean Rotz (auch Johne Rotz, ca. 1505–1560), französischer Künstler-Kartograf

Siehe auch:
 Rotzloch, Ortschaft in der Gemeinde Ennetmoos im Schweizer Kanton Nidwalden
 Rotz-Gletscher, Gletscher im nördlichen Palmerland auf der Antarktischen Halbinsel
 Rotzlöffel
 Rotznase
 Sternenrotz
 Roz
 Rozz